Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 132-es, továbbá -es, 132Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

132-es busz (Budapest)→-es busz (Budapest)
-es busz (Budapest, 1977–1995)megszűnt
-es busz (Budapest, 2003–2006)megszűnt
132Y busz (Budapest)→-es busz (Budapest)
132E busz (Budapest)